Margareta je lahko:

 Margareta, žensko osebno ime
 Margareta, Uranov progradni nepravilni satelit
 Margareta, črtica Ivana Tavčarja